Miejscowość w Polsce:
 Sawczyn – kolonia w woj. podlaskim, w pow. wysokomazowieckim, w gminie Ciechanowiec
 Sawczyn – wieś na Ukrainie, w rejonie sokalskim obwodu lwowskiego